Pazzini ist der Familienname folgender Personen:

 Adalberto Pazzini (1898–1975), italienischer Arzt und Medizinhistoriker 
 Giampaolo Pazzini (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Karl-Josef Pazzini (* 1950), deutscher Pädagoge